Вольный ганзейский город Бре́мен (), () — земля (до 1919 года штат) Германии, состоящая из двух городов — Бремена и Бремерхафена, расположенных примерно в 60 км друг от друга и разделённых территорией другой земли — Нижней Саксонии. В настоящий момент является самой маленькой из земель Германии и по площади и по населению. Крупный порт на северо-западе Германии на реке Везер. На территории земли Бремен нельзя двигаться по автобанам со скоростью более 130 км/ч, таким образом, это единственная в Германии федеральная земля с ограничением скорости движения на автобанах.

Вольный ганзейский город Бремен, наряду с Баварией, — самое древнее государственное образование на немецкой земле, и после Сан-Марино — вторая по «возрасту» из ныне существующих городских республик.

История 
Исторически Бремен старше Бремерхафена на многие века. Основанный в 787 году как резиденция епископа, Бремен быстро расцвёл благодаря рыночным привилегиям. В XI веке он считался «северным Римом». В 1358 году Бремен стал членом Ганзейского союза, который вплоть до XVI века доминировал в торговле на севере и востоке Европы. 

После Тридцатилетней войны Бремен удалось сохранить свою независимость только уступкой значительной части своих владений по нижнему Везеру в пользу Швеции. 

В 1815 году Бремен был признан вольным городом Германского союза. В 1866 году бременские войска участвовали в австро-прусской войне на стороне Пруссии, а после основания в 1871 году Германской империи Бремен вошел в ее состав как самостоятельный вольный город (Freistaat). 

В январе-феврале 1919 года в Бремене существовала Бременская советская республика. При Веймарской республике Бремен сохранил свою автономию, после прихода к власти нацистов в 1934 году вольный город был переименован в землю Бремен (Land Bremen), а в 1947 году был восстановлен как вольный город, и в 1949 году вошёл в состав ФРГ.

Политика 
Представительный орган — Бременский Бюргершафт (), избирается населением, исполнительный орган — Сенат Вольного Ганзейского Города Бремен (Senat der Freien Hansestadt Bremen), состоит из Бременского бургомистра (Bremer Bürgermeister) и сенаторов Вольного Ганзейского города Бремен, избирается бюргершафтом, орган конституционного надзора — Государственный суд правосудия Вольного Ганзейского города Бремен (Staatsgerichtshof der Freien Hansestadt Bremen), высшая судебная инстанция — Ганзейский высший суд Бремена (Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen), высшая судебная инстанция административной юстиции — Высший административный суд Вольного Ганзейского города Бремен (Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen).

Бремен — единственная западногерманская земля, в которой Социал-демократическая партия Германии всегда была самой сильной партией в парламенте и всегда участвовала в правительстве.

Административное деление 

Земля Бремен включает 2 города, которые состоят из городских районов (), городских кварталов () и городских микрорайонов ().
 Город Бремен состоит из 5 городских районов: Север, Юг, Запад, Восток, Центр ()
 Город Бремерхафен состоит из 2 городских районов: Север и Юг (), также выделяют и Центр, подчинённый Центру самого Бремена.

Религия 
Большинство верующих — лютеране, крупнейшая лютеранская деноминация — Бременская Евангелическая Церковь ().

Экономика 
Известные предприятия: порт, завод концерна «Даймлер» (Мерседес-Бенц), пивоваренный завод «Beck's», завод по производству гидроакустических систем, соннаров, эхолотов и пр. «Atlas Electronics», логистическая компания «Beluga Shipping», завод концерна «Kraft Foods», подразделение «Airbus», фирма по производству космических систем «OHB».

 Задолженность: 20 178 € на жителя
 Общая задолженность: 13,4 миллиарда €

Транспорт 
Городской транспорт: автобус, трамвай, .

Международный аэропорт Бремена: пассажиропоток за 2006 г. — 1 697 881 чел.

Автомагистрали: А1 и А27.

Образование 

Бременский университет является крупнейшим университетом в Бремене. 

Кроме того, в Бремене находятся Университет искусств, Университет прикладных наук, один из ведущих независимых частных университетов Германии — Jacobs University Bremen.

В Бремерхафене находится научно-исследовательский Институт полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера который занимается изучением океанов, льда и атмосферы как физической и химической системы, экологии планктона, биологии океана на различных глубинах, развития климата.

Достопримечательности 

На рыночной площади Бремена расположены готический собор Санкт-Петри и роскошная ратуша эпохи Возрождения с её гостеприимным винным погребом. Перед ней — статуя Роланда 1404 г., символ свободы города, а рядом другой символ — памятник Бременским музыкантам, фигуры животных из сказки братьев Гримм. Здание ратуши и статуя Роланда занесены во Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

На рыночную площадь выходит отстроенная в 1924—1931 гг. купцом Людвигом Розелиусом улица Бётхерштрассе, улица магазинов и музеев, — кирпичный монумент бременского бюргерства.

Каждую вторую пятницу февраля судовладельцы и капитаны судов по старой традиции приглашают выдающихся государственных и общественных деятелей Германии в зал бременской ратуши на званый обед — так называемый Шаффермальцайт (от  — провиантмейстер, Mahlzeit — обед).

Для туристов: исторический центр города (старый город — ), Рододендрон-парк, научный центр «Универсум» (Universum), набережная, прогулки по реке.

Примечания

Литература